Esistono più comuni francesi con questo nome

Labarthe – Gers
Labarthe – Tarn e Garonna